Přírodní stroncium (38Sr) se skládá ze čtyř stabilních izotopů: 84Sr (přirozený výskyt 0,56 %) , 86Sr (9,86 %), 87Sr (7,00 %) a 88Sr (82,58 %). Bylo také popsáno 31 radioizotopů, s nukleonovými čísly 73 až 107, a šest jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 90Sr (poločas přeměny 28,9 let), 85Sr (64,849 dne), 89Sr (50,563 dne) a 82Sr (25,34 dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 33 hodin, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 85 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy rubidia, zatímco u 89Sr a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na yttrium.

Významné izotopy

Stroncium-90 

90Sr je nejstabilnější izotop stroncia. Je jedním z produktů jaderného štěpení a nachází se v jaderném spadu, při černobylské havárii jím bylo kontaminováno velké množství půdy. Poškozuje zdraví tím, že se usazuje v kostích místo vápníku.

Seznam izotopů

Reference 

 
stroncium
Stroncium